Чемпионат Европы по футболу 1997 среди юношей до 18 лет — 46-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 24 по 31 июля 1997 года в Исландии. Французы в 4-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Исландии
Футбол в Европе в 1997 году
Июль 1997 года
1997 год в Исландии
футбол